El término cercanía puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la  cercanía, una medida de la centralidad de una red;
 a los ferrocarriles de cercanías en España, un sistema de transporte ferroviario para los municipios de un área metropolitana;
 a la cercanía de referencias, en sistemas operativos;
 a la centralidad de cercanía, en teoría de grafos y análisis de redes sociales.